Айдарлы — название населённых пунктов в Казахстане:

Айдарлы (до 2019 года — Красный Горняк)— село в Аккольском районе Акмолинской области.
Айдарлы (до 1993 года — Заборовка) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Айдарлы — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Айдарлы — село в Панфиловском районе Алматинской области.
 Айдарлы (до 2017 года — Кенес) — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Айдарлы — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Айдарлы — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.

Также:
 Айдарлы — разъезд Алматинского отделения Казахстанских железных дорог.

См. также 
 Айдырля